Il doppio maschile dello  Sony Ericsson Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

I detentori del titolo erano Mahesh Bhupathi e Leander Paes, ma quest'anno non hanno partecipato assieme. Bhupathi ha giocato in coppia con Rohan Bopanna, mentre Paes ha partecipato assieme a Radek Štěpánek.

Il torneo è stato vinto da Leander Paes e Radek Štěpánek, che hanno battuto in finale il bielorusso Maks Mirny ed il canadese Daniel Nestor, imponendosi con un punteggio di 3-6, 6-1, [10-8].

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinale)
 Maks Mirny /  Daniel Nestor (finale)
 Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
 Robert Lindstedt /  Horia Tecău (primo turno)

 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (semifinale)
 Leander Paes /  Radek Štěpánek (campioni)
 František Čermák /  Filip Polášek (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sony Ericsson Open 2012
ATP World Tour 2012